

Geografia

Francia 
 Tannay – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Tannay – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grande Est)

Svizzera 
 Tannay – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)